Miejscowości w USA:
 San Augustine – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie San Augustine
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Augustine (ang. San Augustine County) – w stanie Teksas